Franc Rojec je ime več oseb:

 Fran Rojec (1867–1939), mladinski pisatelj, publicist
 Franc Rojec (kovač) (1879-1922), slovenski kovač in organizator (javni delavec)
 Franc Rojec (pesnik) (1914-1994), italijanski carinik in slovenski pesnik